Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Sargis Sargsian 6-1, 4-6, 6-0.

Teste di serie 

 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Byron Black (secondo turno)
 Sandon Stolle (primo turno)
 Scott Draper (secondo turno)

 Vince Spadea (secondo turno)
 Patrik Fredriksson (secondo turno)
 Sargis Sargsian (finale)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1997